Pasquale Zagaria – nome anagrafico dell'attore italiano Lino Banfi
 Pasquale Zagaria – boss camorrista del clan dei casalesi
 Pasquale Zagaria – nome anagrafico del clown Mole del Sorriso